Bolus se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frank Bolus
 Harry Bolus
 Louisa Bolus (1877 1970),  botanistă și taxonomă sud-africană.